

Moldavia 
 Aluniș, comune del distretto di Rîșcani

Romania 
 Aluniș, comune del distretto di Cluj
 Aluniș, comune del distretto di Mureș
 Aluniș, comune del distretto di Prahova